Chwoinaja (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Chwoinaja (Nowgorod), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Nowgorod, Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons

 Chwoinaja (Kurgan), Dorf in der Oblast Kurgan
 Chwoinaja (Nowgorod, Solzy), Dorf in der Oblast Nowgorod, Rajon Solzy